

La piramide è una costruzione architettonica molto diffusa nell'antichità.

Geometria 
 piramide – solido a base poligonale e un vertice

Letteratura 
 Piramide – raccolta di racconti di Henning Mankell del 1999.

Architettura 
 Piramidi egizie – costruzioni architettoniche di forma piramidale tipiche dell'Antico Egitto
 Piramide Cestia – monumento funebre edificato a Roma in epoca proto-imperiale
 Piramide di Falicon – monumento presumibilmente romano a Falicone, in Francia
 Piramide – obelisco eretto nel 1838 a Lodi

Altro 
 Piramide – fermata della metropolitana di Roma
 piramide – schema di potatura
 piramide – schema tattico del gioco del calcio adottata in Inghilterra a fine XIX secolo

Pagine correlate 
Piramidale